A ginástica nos Jogos da Commonwealth passou a integrar o cronograma a partir da edição de Edmonton 1978, com a ginástica artística como modalidade opcional, sendo disputadas duas provas masculinas e femininas. Doze anos mais tarde, em Auckland 1990, ano em que a artística tornou-se fixa com a inserção de todos os aparelhos, estreou a ginástica rítmica. Em Manchester 2002, a modalidade rítmica não foi disputada.

Eventos

Lista de medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ver também 
 Ginástica nos Jogos Olímpicos
 Ginástica nos Jogos Asiáticos
 Ginástica nos Jogos Pan-Americanos
 Ginástica nos Jogos Sul-Americanos
 Ginástica na Universíada
 Ginástica nos Jogos Mundiais

Referências

Ligações externas 
 
 

Competições de ginástica
Ginástica nos Jogos da Commonwealth